WizardWorks Software — компания-разработчик и издатель компьютерных игр, находившаяся в Миннеаполисе. Наиболее известна как издатель игр серии Deer Hunter, но также занималась созданием дополнений к таким играм как Doom, Duke Nukem 3D и StarCraft, а также издавала другие игры.

В 1996 WizardWorks была приобретена GT Interactive Software и продолжала существовать как отдельный лейбл до приоретения компанией Infogrames, которая вскоре стала Atari.

В 2004 Atari закрыла офис в Миннеаполисе, перенеся незаконченные проекты в Беверли, штат Массачусетс.

Основные проекты 
 Montezuma's Return (1996)
 Chasm: The Rift (1997)
 Deer Hunter (1997)
 X-Men: The Ravages of Apocalypse (1997)
 Carnivores (1998)
 StarCraft: Retribution (1998)
 Rocky Mountain Trophy Hunter (1998)
 Emergency: Fighters For Life (1998)
 Emergency Rescue: Firefighters (2000)

Компании США
Производители компьютерных игр США